Српски добровољачки корпус се може односити на
 Српски добровољачки корпус (Први светски рат), добровољачку формацију састављену од југословенских заробљеника у Русији,
 Српски добровољачки корпус (Други светски рат), квислиншку формацију Димитрија Љотића.